Maconcourt, commune française des Vosges
 Maconcourt, ancienne commune française de la Haute-Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France